Gminy w USA:
 Loutre (ang. Loutre Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Loutre (ang. Loutre Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
Technika:
 „Loutre” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku